Johannes Enschedé (1708-1780)
 Johannes Enschedé (1750-1799)
 Johannes Enschedé (1785-1866)
 Johannes Enschedé (1811-1878)
 Johannes Enschedé IV
 Johannes Enschedé V